La ligne 5 est une ancienne ligne du tramway de Namur de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Histoire 

Le , les lignes urbaines de Namur 3 Jambes - Namur, 5 Namur Hôtel de la Citadelle - Faubourg Saint-Nicolas et 8 Jambes Belgrade et la ligne électrique 6 Prondeville - Saint-Gérard sont supprimées et remplacées par des autobus. La ligne est remplacée par une ligne d'autobus sous le même indice.

Exploitation

Horaires 
Tableaux :

 548 (1931), numéro partagé entre les lignes urbaines de Namur 3, 5 et 8 et la ligne électrique 6 Malonne - Profondeville.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Namur
 Ligne de tramway 9 (Namur)
 Ligne de tramway 8 (Namur)
 Ligne de tramway 7 (Namur)
 Ligne de tramway 6 (Namur)
 Ligne de tramway 3 (Namur)
 Ligne de tramway 539B
 Ligne de tramway 544A

Liens externes 

Ligne du tramway de Namur
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
tram
tram